Zawody w niższych dywizjach Mistrzostw Europy w Rugby 7 Mężczyzn 2022 odbywały się w czerwcu i lipcu 2022 roku.

W rozegranych w Zagrzebiu i Budapeszcie turniejach Trophy triumfowała Irlandia, wraz z Anglią, Walią i Rumunią zyskując awans do grona elity. Wyróżniającymi się zawodnikami byli Jordan Conroy, Joe Browning i Cole Swannack. Turniej Conference 1 rozegrany w Belgradzie zakończył się zwycięstwem Szwajcarów, oprócz nich awans uzyskała Mołdawia, natomiast jedyne miejsce premiowane awansem w zawodach Conference 2 rozegranych na Malcie przypadło zwycięskim gospodarzom.

Informacje ogólne 
Harmonogram rozgrywek opublikowano na początku kwietnia 2022 roku. W walce o tytuł mistrzowski brało udział dziesięć zespołów, pozostałe europejskie drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały w niższych dywizjach, a dzięki systemowi awansów i spadków mogły walczyć o udział w Grand Prix Series. Zostały zaplanowane cztery turnieje – dwa w Trophy oraz po jednym w Conference 1 i 2. Pomiędzy dywizjami istniał system awansów i spadków – po zakończonym sezonie najsłabsza reprezentacja z Grand Prix Series oraz dwie kolejnego poziomu rozgrywek zostały relegowane do niższej klasy rozgrywkowej, a ich miejsce zajęli odpowiednio zwycięzca Trophy i finaliści Conference. Triumfatorów na obu poziomach Conference wyłoniły pojedyncze turnieje, zwycięzcą Trophy została natomiast drużyna, który po rozegraniu dwóch turniejów zgromadziła najwięcej punktów, które były przyznawane za zajmowane w nich miejsca:

Zawody w najniższym poziomie rozgrywkowym rozegrano systemem kołowym w ramach jednej sześciozespołowej grupy, w pozostałych turniejach reprezentacje rywalizowały w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym nastąpiła faza pucharowa – czołowa ósemka awansowała do fazy play-off, a pozostałe walczyły o trofea niższej rangi. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Przystępujące do turnieju reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dwunastu zawodników. Rozstawienie w każdych zawodach następowało na podstawie wyników poprzedniego turnieju, a w przypadku pierwszych zawodów – na podstawie rankingu z poprzedniej edycji.

W tym sezonie stawką zawodów prócz medali mistrzostw kontynentu stawką był także awans do europejskiego turnieju kwalifikacyjnego do Pucharu Świata 2022, również dla zespołów z niższych poziomów rozgrywek. Prawo udziału w nim uzyskała z poziomu Trophy – prócz mających zagwarantowany awans Anglii, Irlandii i Walii – najlepsza reprezentacja spośród pozostałych​.

Pierwszy turniej Trophy (Zagrzeb)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Drugi turniej Trophy (Budapeszt)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja końcowa Trophy

Conference 1

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Conference 2

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

D
2022 na Malcie
2022 w Serbii
2022 w Chorwacji
2022 na Węgrzech
Paola (Malta)
Zawody sportowe w Belgradzie
Zawody sportowe w Zagrzebiu
Sport w Budapeszcie
Rugby union w Serbii
Rugby union na Malcie
Rugby union w Chorwacji
Rugby union na Węgrzech